Menin, de Franse naam van de plaats Menen in België
 Měnín, een gemeente in Tsjechië